François Masson peut désigner :
 François Masson (1745-1807), sculpteur français ;
 François Masson, (1855-1923), médecin et homme politique français ;
 François Masson (1979-), footballeur français.